Веприк — фамилия и топоним.

Населённые пункты 
 Веприк — село в Фастовском районе Киевской области Украины.
 Веприк — село в Гадячском районе Полтавской области Украины. 
 Веприк — село в Бобровицком районе Черниговской области Украины.
 Веприк — село в Ичнянском районе Черниговской области Украины.

Реки 
 Веприк — река в Полтавской области Украины, приток реки Псёл.
 Веприк — река в Киевской области, приток реки Ирпень.

Персоналии 
 
 Веприк, Олег Алексеевич (род. 1983) — украинский футболист, полузащитник.